Хриповский сельский совет () — входит в состав
Городнянского района 
Черниговской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Хриповка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Хриповка 
 с. Пивневщина 
 с. Политрудня

Примечания